Messier 89 (M89) – galaktyka eliptyczna
 TCI M89SR – izraelski karabin wyborowy